В 1990 году крупнейшие мировые соревнования по бадминтону среди команд проводились параллельно в Японии в мае: 16-й Кубок Томаса — в Токио, а 13-й Кубок Убер — в Нагое. В обоих чемпионатах победила сборная Китайской Народной Республики.

Кубок Томаса

Group A

Group B

Финальный раунд

Кубок Убер

Финальный раунд

Ссылки 
 Итоги Кубка Томаса
 Статистика Кубка Убер

1990